Украинская социал-демократическая партия (УСДП) — название двух политических организаций, существовавших в различное время:

 Украинская социал-демократическая партия — социалистическая партия на Западной Украине в 1899—1939 годах.
 Украинская социал-демократическая партия — название партии «Украина — Вперёд!» с 1998 по 2012 год.